Порфирий може да се отнася за:
 Порфирий (философ) (234-305), финикийски философ
 Порфирий Палеолог (17 век), охридски архиепископ